Би-2:
 «БИ-2» — советская, далее белорусская и российская музыкальная группа, возникшая в Бобруйске в 1988 году.
 Би-2 (альбом) — альбом группы «БИ-2».
 Лёва Би-2 (Игорь Бортник) — постоянный член группы «БИ-2».
 Шура Би-2 (Александр Уман) — постоянный член группы «БИ-2».
 Би-2 Спирит — тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик.
БИ-2 — экспериментальный советский самолёт с жидкостным ракетным двигателем.

См. также 
 B2
 Б2 — московский клуб